Harlis steht für:

 Harlis – Eine larmoyante Komödie, einen deutschen Spielfilm von Robert van Ackeren aus dem Jahr 1972
 Harlis (Band), eine deutsche Rockband

Harlis ist der Familienname von:
 Edelhard Harlis (1928–1985), deutscher Möbeldesigner und Innenarchitekt